Onderdistrict in Indonesië
 Ketanggungan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ketanggungan (Dukuhturi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Ketanggungan (Ketanggungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java